Jericó ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Jericó (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Jericó (Boyacá), Municipio im Departamento Boyacá, Kolumbien
 Jericó (Paraíba), Gemeinde in Brasilien

Sonstiges:
 Jericó (Film) von Luis Alberto Lamata, Venezuela 1990
 Das Jerico Projekt, Film von Ariel Vromen, USA, Vereinigtes Königreich 2016

Siehe auch:
 Jericho (Begriffsklärung)